Асаф Зейналабдин оглы Зейналлы (; 1909, Дербент — 1932, Баку) — выдающийся азербайджанский композитор, педагог. Первый азербайджанский композитор, получивший профессиональное образование в стенах Азербайджанской государственной консерватории (ныне «Бакинская музыкальная академия»).

Биография 

Асаф Зейналлы родился в 1909 году в Дербенте в семье садовника. В 1910 году умер отец. В 1920 году семья Асафа переехала в Баку.

Учёба 
В 1916 году мать отдала Асафа в Дербентское реальное училище. В 1926 году окончил Бакинский музыкальный техникум, а в 1931 году композиторское отделение Азербайджанской государственной консерватории (по классу Узеира Гаджибекова).

Преподавательская деятельность 

В 1929—1931 годах Асаф Зейналлы заведовал музыкальной частью Тюркского рабочего театра. В 1928—1932 годах преподавал в музыкальном училище при Азербайджанской государственной консерватории. В числе его учеников были Кара Караев и Тофик Кулиев.

Талантливейший композитор, Асаф Зейналлы является основоположником романсов в азербайджанской музыке. Большую известность в народе получили его романсы «Родина», «Вопрос», «Чадра», «Сейран» и другие. А. Зейналлы написал музыку к драматическим спектаклям «Севиль» и «Возвращение» Дж. Джабарлы, «Огонь» Х. Назерли и С. Рустама, «Дочь Индии» А. Гамида, «Город ветров» В. Киршона, поставленные в Тюркском рабочем театре. «Детская сюита», написанная композитором, положила начало азербайджанской детской музыке.

Автор первых романсов, фортепианных и скрипичных миниатюр, а также первых образцов симфонических произведений, А. Зейналлы переложил на ноты около 50 азербайджанских фольклорных песен.

Смерть 
Возвращаясь из экспедиции, композитор заразился в пути тифом и скоропостижно скончался 27 октября 1932 году. Асаф Зейналлы умер в расцвете творческих сил, ему было всего 23 года.

Семья 
 Отец, Зейналабдин — садовник
 Мать, Эсбенд — домохозяйка, любительница музыки
 Брат, Джафар Зейналлы — начальник Бакинского НКВД (в середине XX века)
 Брат, Ахад

Память 
Именем Асафа Зейналлы названа улица в Баку (район Ичери-шехер) и Бакинское музыкальное училище.

Примечания

Ссылки 
 Жизнь, без остатка отданная музыке
 Цикл мероприятий, посвященных 100-летию Асафа Зейналлы
Выпускники Бакинского музыкального училища им. А. Зейналлы
Выпускники Бакинской консерватории